Хейфилд:

 Хейфилд — город в округе Додж, штат Миннесота, США.
 Хейфилд — тауншип в округе Додж, Миннесота, США.